Attias puede referirse a:

 Cécilia Attias, segunda esposa del presidente francés Nicolas Sarkozy;
 Dan Attias, productor y director de TV estadounidense;
 Emilia Attias, actriz y modelo argentina.